Норт Спрингфилд има више значења:
 Норт Спрингфилд (Вермонт)
 Норт Спрингфилд (Вирџинија)